Dartmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Dartmann (* 1969), deutscher Historiker
 Stefan Dartmann SJ (* 1956), deutscher Jesuiten-Pater